San Terenziano ima više značenja:
 San Terenziano, Genoa
 San Terenziano, Perugia